Вілінська Ірина Миколаївна (1920—1986) — українська співачка (сопрано), педагог, композитор.
 Вілінська Марія Олександрівна — Марко Вовчок (1833—1907) — українська письменниця.
 О'Коннор-Вілінська Валерія Олександрівна (1866—1930) — українська письменниця, перекладач, державний і культурний діяч.
 Вілінська Феодосія Микитівна (близько 1848—1929) — українська і російська оперна співачка.

 Вілінська сільська рада — орган місцевого самоврядування у Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим з центром у c. Віліне .

Див. також 
 Вілінський

Жіночі форми прізвищ